Assembly Language Debugger – program komputerowy
 Adrenoleukodystrofia – choroba uwarunkowana genetycznie
 Alkoholowa choroba wątroby (alcoholic liver disease – ALD)
 ALD-52
 ALD - kod IATA Port lotniczy Alerta